Anna Williams (1706 - 6 septembre 1783), poète galloise
 Anna Williams, personnage du jeu vidéo Tekken